Ringe steht für:

 Ringe (Niedersachsen), eine Gemeinde in Niedersachsen
 Ringe (Dänemark), eine Stadt auf der dänischen Insel Fünen
 Ringe Kommune, eine ehemalige dänische Kommune (bis 2006)
 Ringeturnen (als Kurzform)
 Kölner Ringe, ein um die Altstadt Kölns führender Boulevard.

Ringe ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ringe (1807–1860), deutscher Politiker
 Donald Ringe (* 1954), amerikanischer Linguist und Indogermanist
 Ivo Ringe (* 1951), deutscher Künstler, Vertreter der Konkreten Kunst
 Johann Romano von Ringe (1818–1882), k.u.k. Oberbaurat und Hofarchitekt in Wien
 Wolfgang Ringe (1943–2018), deutscher Diplomat
 Wolf-Georg Ringe (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler

Ringe sind:
 Borromäische Ringe, Verschlingung von drei Ringen
 Karlsruher Ringe, Tiefbau-Rettungssystem
 Liesegangsche Ringe, Strukturen bei chemischen Reaktionen
 Newtonsche Ringe, Farbsäume
 Olympische Ringe, Symbol der Olympischen Spiele
 Planetenringe
 Ringe des Saturn
 Thünensche Ringe, Beschreibung der landwirtschaftlichen Bodennutzung

Siehe auch:
 Fünf Ringe
 Ring